Hsiao-sha Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhentou He, vattendrag, Henan, 
 Quan He, vattendrag, 

Robotskapade Kinaförgreningar